

Patronymes 

 Alessandro Casati (1881-1955), homme politique italien ;
 Ambrogio Casati (1897-1977), peintre et sculpteur italien ;
 Domenico Casati (1943-), footballeur italien ;
 Gabrio Casati (1798-1873), homme politique italien ;
 Gaetano Casati, (1838-1902), explorateur italien ;
 Luisa Casati (1881-1957), muse et mécène d'artistes ;
 Michelle Casati (née en 1967), joueuse de tennis américaine ;
 Paolo Casati (1617-1707), mathématicien italien ;
 Teresa Casati (1787-1830), femme noble italienne ;
 Vittorio Casati (né en 1938), coureur cycliste italien.

Voir aussi 
 Villa Casati à Rome.

Patronyme italien